Мозговое — топоним

Украина 
 Мозговое — село, Краснопольский район, Сумская область.
 Мозговое — село, Тростянецкий район, Сумская область.